Blanvalet ist der Familienname folgender Personen:

 Georges Blanvalet (um 1887–1952), deutscher Schauspieler, Tänzer und Choreograf
 Lothar Blanvalet (1910–1979), deutscher Verleger

Blanvalet steht für:
 Blanvalet-Verlag, deutscher Verlag